El término Chinatown puede referirse a:

 Barrio chino, un área urbana en la que reside una gran cantidad de población de origen chino.
 Chinatown, un barrio de la ciudad de Toronto (Canadá);
 Chinatown, un barrio de la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos);
 Chinatown, un barrio de la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos);
 Chinatown, un barrio de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos);
 Chinatown, un barrio de la ciudad de San Francisco (Estados Unidos);
 Chinatown, un barrio de la ciudad de Londres (Reino Unido);
 Chinatown, un barrio de la ciudad de París, más conocido como Quartier asiatique;
 Chinatown, un barrio de la ciudad de Mexicali, más conocido como La Chinesca;
 Chinatown o Barrio Chino, un barrio de la ciudad de San José (Costa Rica).
 Chinatown, una estación en la línea Oro del Metro de Los Ángeles;
 Chinatown, una estación en las líneas Naranja y Plata del Metro de Boston;
 Chinatown, una estación en el ramal Broad-Ridge del Metro de Filadelfia.

Arte
 Chinatown, una película de 1974 dirigida por Roman Polanski;
 Chinatown, un álbum de 1980 de la banda de hard rock Thin Lizzy;
 Chinatown, un grupo de hip hop procedente de Cantabria (España);
 Chinatown, canción del cantante británico Liam Gallagher.